Ошкуцкаб () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Oxkutzcab с майянского языка можно перевести двояко: трижды основанный город или место сбора рамона, табака и мёда.

Площадь муниципалитета равна 863 км², что составляет 2,16 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 136 метров над уровнем моря, расположена в поселении Нокакаб.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Тикулем и Мани, на востоке c Акилем, на юго-востоке с Текашем, на западе с Санта-Эленой, а на юго-западе с другим штатом Мексики — Кампече.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1918 году, в его состав входит 42 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 торговля, сферы услуг и туризма — 43,2 %;
 сельское хозяйство и скотоводство — 39,5 %;
 производство и строительство — 16,3 %;
 безработные — 1 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 365,3 км;
 электрификация: 96 %;
 водоснабжение: 97,9 %;
 водоотведение: 78 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить:
 церковь Святого Франсиска Ассизского, построенную в XVIII веке;
 церковь Пресвятой Девы Пиларской, построенную в XVII веке;
 часовню Святого Эстебана, построенную в XIX веке;
 бывшую асьенду Таби;
 археологические памятники цивилизации майя: Сайиль, Лабна, Шлапак, Ком, Киуик, Ошкуцкаб и Сабакче.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана